Yosowilangun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Yosowilangun, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Yosowilangun, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar